Ву́лиця Чука́ріна — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Чукаріна — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Чукаріна — вулиця в місті Маріуполь.